

Geografia 
 Poggetto – frazione di Poggio a Caiano in provincia di Prato
 Poggetto – frazione di San Pietro in Casale nella città metropolitana di Bologna

Persone 
 Arnaldo Bernardo del Poggetto – vescovo cattolico e cardinale francese
 Bertrando del Poggetto – cardinale, vescovo cattolico e condottiero francese
 Dino Del Poggetto – militare, politico e partigiano italiano
 Filippo Grimaldi del Poggetto – nobile italiano e sindaco di Torino
 Ines Poggetto – insegnante, partigiana, poetessa e ricercatrice storica italiana 
 Moise Poggetto – antifascista e partigiano italiano, vittima della Shoah

Altro 
 Santuario del Poggetto – chiesa a Sant'Egidio, frazione di Ferrara